Антон Валерьевич Филиппов () — узбекский шахматист, гроссмейстер (2008).
Чемпион Азии среди детей до 12 лет (1998), до 16 лет (2001) и до 18 лет (2004).
В составе национальной сборной участник 4-х олимпиад (2004, 2006, 2010 и 2012).
Серебряный призёр олимпиады 2012 года на второй доске.
Чемпион Узбекистана среди мужчин 2005 и 2007.
Бронзовый призёр Азиатских игр в закрытых помещениях 2009.
Участник Азиатских Игр 2010.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Антон Филиппов на сайте magichess.uz
 Краткая биография

Шахматисты Узбекистана